

Codici 
 UPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hasanuddin, Ujung Pandang, Indonesia

Sigle 
 UPG – Ufficiale di Polizia Giudiziaria
 UPG – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico